angster, régi svájci váltópénz (14–19. század)
 angster, üvegpalack, keskeny nyakú ivóedény
 Angster, régi német családnév
hasonló néven
 Angster orgona- és harmóniumgyár